The Miracle of Love, een Amerikaanse film uit 1919
The Miracle of Love (Eurythmics), een single uit 1986
Miracle of Love, Amerikaanse sekte